Lazaro – variante del nome Lazzaro
 Lazaro – cognome italiano

Persone

Lazaro
 Valentino Lazaro – calciatore austriaco

Lázaro
 Fernando Lázaro Carreter – filologo spagnolo
 Gerard Deulofeu Lázaro – calciatore spagnolo
 Hipólito Lázaro – cantante lirico spagnolo
 Irmão Lázaro – cantante, compositore e politico brasiliano
 Jesús Lázaro – allenatore di pallacanestro ed ex cestista spagnolo
 Juan de Lázaro Gutiérrez – medico spagnolo
 Paloma Lázaro – calciatrice spagnola
 Rosalía Lázaro – ex atleta paralimpica spagnola
 Vanderley Lázaro – ex calciatore brasiliano